Владимир Александрович Сухотин (10.10.1892-19.05.1961) — участник Великой Отечественной войны, генерал-майор артиллерии.

Биография 
В. А. Сухотин родился 10 октября 1892 года в деревне Князево в Тверской области.

В 1912 году он окончил Смоленскую гимназию и был призван на службу в Русскую императорскую армию. Владимир Александрович окончил Школу прапорщиков. Он участвовал в Первой мировой войне.

В 1918 году в Смоленске Сухотин добровольно вступил в Красную армию, участвовал в Гражданской войне.

Он окончил Высшие артиллерийские курсы, а в 1935 году — Военную Академию им М. В. Фрунзе. В 1925—1929 годах Владимир Александрович был командиром 33-го артиллерийского полка Белорусского военного округа. В 1929—1932 годах он работал преподавателем артиллерийского дела в Объединённой военной школе им. В. И. Ленина. С 1935 года он был начальником кафедры тактики военной академии в Ленинграде.

В 1938 году Сухотину В. А. было присвоено воинское звание «комбриг».

С 22 июня 1941 года он участвовал в Великой Отечественной войне и воевал на Северном, Ленинградском и Западном фронтах. Владимира Александровича назначили начальником артиллерии 21-й мотострелковой дивизии войск Оперативных войск НКВД, а в июле 1941 года — начальником артиллерии Красногвардейского укреплённого района. С сентября 1941 года Сухотин был начальником штаба — заместителем начальника артиллерии 42-й армии Ленинградского фронта, которая вела бои с немцами на подступах к Ленинграду. С 1943 года он стал генерал-майором, заместителем командующего и командующим артиллерией 21-й армии Резерва Ставки ВГК, а с апреля 1943 года принимал участие в Смоленской операции в составе войск Западного фронта.

С мая 1944 по апрель 1945 года Сухотин был старшим преподавателем тактики Высшей Военной Академии Генерального штаба им. К. Е. Ворошилова. С апреля 1945 года он воевал на Ленинградском фронте, был назначен на должность заместителя командира — командующего артиллерией 8-го гвардейского стрелкового корпуса 51-й армии.

После войны он продолжал служить в Советской армии, а с 1951 года был в отставке.

Владимир Александрович Сухотин умер 19 мая 1961 года и был похоронен в Москве.

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945)
 4 ордена Красного Знамени (1930, 24.01.1943, 03.11.1944, 20.06.1949)
 Орден Кутузова II степени (28.09.1943)
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Ссылки 
 Перечень наград В. А. Сухотина. Подвиг народа

Примечания 

Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Красного Знамени
Кавалеры ордена Кутузова II степени
Персоналии:Блокада Ленинграда
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награждённые медалью «За оборону Ленинграда»
Персоналии по алфавиту